India
Kanth – città del distretto di Moradabad, Uttar Pradesh
Kanth – città del distretto di Shahjahanpur, Uttar Pradesh
 Polonia
 Kanth – nome tedesco di Kąty Wrocławskie, comune del Voivodato della Bassa Slesia